Stand (álbum) - da banda The Letter Black
Stand! - álbum da banda Sly and the Family Stone
Stand (canção de R.E.M.)

Desambiguação